Suicide Society è il quindicesimo album in studio del gruppo heavy metal canadese Annihilator, pubblicato nel 2015 dalla UDR Music.

Tracce
Testi e musiche di Jeff Waters.

Disco Bonus - The Ravenstreet Sessions / Jeff Talks

Formazione
Jeff Waters – voce, chitarra, basso
Mike Harshaw – batteria
Cam Dixon – cori
Aaron Homma – cori

Collegamenti esterni